Думітраш () — прізвище румунського походження. Відомі носії:
 Анатоль Думітраш — молдовський музикант
 Крісті Думітраш — український військовик